Ефремов, Иван: Ефремов, Иван Антонович (1908—1972) — советский палеонтолог, писатель-фантаст и социальный мыслитель.
 Ефремов, Иван Владимирович (род. 1986) — узбекский тяжелоатлет.
 Ефремов, Иван Ефремович (1774—1843) — генерал-лейтенант Донского казачьего войска.
 Ефремов, Иван Иванович (род. 1946) — советский и российский военачальник, генерал армии.
 Ефремов, Иван Илларионович (1921—1993) — Герой Советского Союза.
 Ефремов, Иван Никитович (1931—2006) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Ефремов, Иван Николаевич (1866—1945) — русский политический деятель, член Государственной думы I, III и IV созывов; министр в составе Временного правительства.
 Ефремов, Иван Семёнович (1898—1959) — советский актёр, режиссёр.